Епархия Монтего-Бея () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Монтего-Бей, Ямайка. Епархия Монтего-Бея входит в митрополию Кингстона. Епархия Монтего-Бея распространяет свою юрисдикцию на приходы Ямайки: Сент-Джеймс, Трелони, Сент-Анн, Уэстморленд и Хановер. Кафедральным собором епархии Монтего-Бея является церковь Святого Причастия.

История 
14 сентября 1967 года Римский папа Павел VI выпустил буллу «Sicut providus», которой учредил епархию Монтего-Бея, выделив её из епархии Кингстона (сегодня — Архиепархия Кингстона).

15 апреля 1991 года епархия Монтего-Бея передала часть своей территории для возведения апостольского викариата Мандевилля (сегодня — Епархия Мандевилля).

Ординарии епархии 
 епископ Edgerton Roland Clarke (14.09.1967 — 11.11.1994) — назначен архиепископом Кингстона;
 епископ Charles Henry Dufour (6.12.1995 — 15.04.2011) — назначен архиепископом Кингстона;
 Sede vacante (2011—2013)
 епископ Burchell Alexander McPherson (11.04.2013 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 1,8 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1968 || 22.000 || 700.000 || 3,1 || 22 || 1 || 21 || 1.000 ||  || 22 || 48 || 17
|-
| 1976 || 21.673 || 767.369 || 2,8 || 25 || 1 || 24 || 866 ||  || 25 || 44 || 17
|-
| 1980 || 19.800 || 654.000 || 3,0 || 22 || 1 || 21 || 900 ||  || 23 || 42 ||
|-
| 1990 || 15.974 || 875.000 || 1,8 || 20 || 1 || 19 || 798 || 1 || 19 || 28 || 38
|-
| 1999 || 9.096 || 789.256 || 1,2 || 18 || 13 || 5 || 505 || 2 || 5 || 16 || 31
|-
| 2000 || 12.380 || 619.000 || 2,0 || 14 || 13 || 1 || 884 || 2 || 1 || 16 || 31
|-
| 2001 || 13.044 || 621.100 || 2,1 || 11 || 8 || 3 || 1.185 || 7 || 5 || 14 || 37
|-
| 2002 || 13.201 || 732.201 || 1,8 || 17 || 13 || 4 || 776 || 7 || 6 || 16 || 37
|-
| 2003 || 15.789 || 940.160 || 1,7 || 19 || 14 || 5 || 831 || 6 || 8 || 18 || 37
|-
| 2004 || 14.926 || 822.100 || 1,8 || 11 || 8 || 3 || 1.356 || 6 || 7 || 20 || 15
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Sicut providus

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии Ямайки